Симфония № 2 ре минор, соч. 40 — симфония Сергея Прокофьева, написанная в 1924—1925 годах.

Создание, премьера, реакция публики и автора 
Композитор написал её в Париже, назвав процесс создания «девятью месяцами бешеного труда». Прокофьев характеризовал эту симфонию, как кованую из «железа и стали». Впервые исполнена в Париже 6 июня 1925 года оркестром под управлением Сержа Кусевицкого, которому посвящена. Музыка не была хорошо принята. После премьеры Прокофьев сказал, что ни он, ни публика не поняли произведение. В письме Николаю Мясковскому Прокофьев писал: «Так намудрил, что и сам, слушая, не всюду до сути добрался, с других же нечего и требовать...» Позже Прокофьев сказал, что эта симфония впервые в жизни заставила его усомниться в своих композиторских способностях. В 1950-х гг. Прокофьев намеревался реконструировать произведение в трех частях, дойдя до того, что присвоил проекту номер опуса 136, но композитор умер, не успев приступить к исправлениям. Симфония, до сих пор остается одним из наименее исполняемых произведений Прокофьева. Несмотря на негативную критику, современный композитор Кристофер Роуз назвал ее «лучшей из всех» в отношении творчества Прокофьева и написал свою Симфонию № 3 в честь произведения.

Состав оркестра 
Симфония написана для большого симфонического оркестра с тройным составом духовых.
деревянные духовые:
 пикколо
 2 флейты
 2 гобоя
 Английский рожок
 2 кларнета
 бас-кларнет
 2 фагота
 контрафагот

медные духовые:
 4 рога
 3 трубы
 3 тромбона
 туба

перкуссия:
 литавры
 большой барабан
 тарелки
 барабан
 Кастаньеты
 треугольник
 бубен

клавишные:
 фортепиано

струнные:
 скрипки (1-я и 2-я)
 альты
 виолончели
 контрабасы

Структура 
Симфония имеет достаточно нетрадиционную двухчастную структуру, подобную структуре фортепианной Сонаты № 32 Л. ван Бетховена, и состоит из быстрой первой части и цикла вариаций во второй части общей продолжительностью 35-40 минут:
 Allegro ben articolato (12 минут)
 Тема с вариациями (25 минут)
 Тема: Andante
 Вариация 1: L’istesso tempo
 Вариация 2: Allegro non troppo
 Вариация 3: Allegro
 Вариация 4: Larghetto
 Вариация 5: Allegro con brio
 Вариация 6: Allegro moderato
 Тема

Источники 

 Redepenning, Dorothea; L. Macy (editor) (2007). «Prokofiev, Sergey (Sergeyevich)». Grove Dictionary of Music and Musicians / Grove Music Online. Retrieved 2007-06-21.
 Prokofiev, Sergei. «quoted in: Prokofiev Biography: America and Europe». www.prokofiev.org. Retrieved 2007-06-21. «Neither I nor the audience understood anything in it. It was too thickly woven. There were too many layers of counterpoint which degenerated into mere figuration… This was perhaps the first time it appeared to me that I might be destined to be a second-rate composer.»
 «List of projected compositions.» Sergey Prokofiev / Daniel Jaffé. London; New York: Phaidon Press, 2008. pp. 211–212.

Ссылки 
 

Симфонии Сергея Прокофьева
Музыкальные произведения 1924 года
Прокофьев